El duque Federico Carlos Fernando de Brunswick-Luneburgo (5 de abril de 1729 en Brunswick - 27 de abril de 1809 en Glücksburg) fue un miembro de la Casa de Welf. Fue mariscal de campo danés y también el último duque de Brunswick-Bevern.

Biografía 
Era hijo del duque Ernesto Fernando de Brunswick-Bevern (1682-1746) y de su esposa, Leonor Carlota de Curlandia. En 1742, entró en el servicio holandés como capitán y luchó en dos campañas en 1745 y 1746. Después se pasó al Ejército de Brunswick y también sirvió como voluntario en el ejército imperial. Bajo la guía de su tío Luis Ernesto, comandó el regimiento Both'sche durante la Guerra de Sucesión Austríaca.  Después del Tratado de Aix-la-Chapelle (1748), retornó al Ejército holandés, donde fue promovido a Mayor General en 1754.

Después del estallido de la Guerra de los Siete Años, viajó a Dresde a finales de 1756, donde el rey Federico II de Prusia le dio el mando del regimiento de infantería sajón Príncipe Javier. Sin embargo, sus soldados se amotinaron y huyeron, y el rey Federico hizo a Federico Carlos Fernando el responsable. Abandonó el Ejército prusiano en 1759 y se unió al Ejército británico. Luchó en la batalla de Minden el 1 de agosto de 1759 a las órdenes de su primo Fernando. Después se unió al Ejército danés, donde fue promovido a teniente general en 1761 y a comandante de la Infantería de Guardia en 1762 y a inspector general de la Infantería en 1764. En 1766, fue elegido gobernador de Rendsburg y en 1773 gobernador de Copenhague.

En 1781, su hermano mayor Augusto Guillermo murió y Federico Carlos Fernando heredó Brunswick-Bevern y se convirtió en preboste de la abadía de San Blas y San Ciríaco en Brunswick. No obstante, con el permiso del rey de Dinamarca, quien lo ascendió a mariscal de campo en 1782, tomó por residencia el castillo de Glücksburg.

El 26 de octubre de 1782, contrajo matrimonio con la princesa Ana Carolina (1751-1824), la hija del príncipe Guillermo Enrique de Nassau-Saarbrücken y viuda del Duque Federico Enrique Guillermo de Schleswig-Holstein-Glücksburg.

En 1793, creó una fundación para los pobres en su capital en Bevern. Después de que en 1806 Brusnwick fuera ocupada por las tropas de Napoleón, tomó a los hijos del duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick-Wolfenbüttel.

Federico Carlos Fernando murió sin hijos en 1809. Con su muerte, la línea de Brunswick-Bevern se extinguió, y Brunswick-Bevern volvió a manos de Brunswick-Wolfenbüttel.

Ancestros

Referencias 

 C. Römer, Braunschweig-Bevern, Ein Fürstenhaus als europäische Dynastie 1667 – 1884, Brunswick, 1997, p. 61
 Horst-Rüdiger Jarck and Günter Scheel (eds.), Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 19. und 20. Jahrhundert, Hanover, 1996
 

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIX (casa de Welf)
Militares de Dinamarca del siglo XVIII
Militares de Alemania del siglo XVIII
Generales de los Países Bajos
Casa de Brunswick-Bevern
Personas de la Guerra de los Siete Años

Personas de la guerra de sucesión austríaca
Nacidos en Brunswick